

Architettura
 Villa Visocchi – edificio storico di Napoli

Geografia
 Scoglio Visocchi – isolotto disabitato della Croazia

Persone
 Achille Visocchi – politico italiano
 Alfonso Visocchi – politico italiano
 Francesco Antonio Visocchi – vescovo cattolico italiano
 Giacinto Visocchi – letterato, patriota e politico italiano
 Guglielmo Visocchi – politico italiano
 Pasquale Visocchi – agronomo, viticoltore e industriale cartario italiano

Altro
 Decreto Visocchi – provvedimento agrario del 1919 ad opera del governo presieduto da Francesco Saverio Nitti